Die 114. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  114. Jäger-Division (Wehrmacht)
  114. Division (Volksrepublik China)
  114. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern